LMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lake Murray (Papua Nuova Guinea)